Sezon Elitserien rozgrywany na przełomie 2012 i 2013 roku jako 38. sezon rozgrywek o mistrzostwo Szwecji w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 12 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Skellefteå, która w finale poprzedniej edycji pokonała Skellefteå 4:2. W porównaniu do ubiegłego sezonu ligę opuściła drużyna Djurgårdens IF, a jej miejsce zajął zespół Rögle (awansował z rozgrywek Allsvenskan).

Był to ostatni sezon pod nazwą Elitserien (w latach 1975-2013). Od sezonu 2013/2014 liga funkcjonuje pod nazwą Svenska hockeyligan (SHL).

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 13 września 2012, a zakończył się 5 marca 2013 roku. Uczestniczyło w nim 12 drużyn, które rozegrały po 55 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do rundy play-off, w której walczyły o mistrzostwo Szwecji.

 Tabela

Najskuteczniejszym zawodnikiem rundy zasadniczej został Kanadyjczyk, Bud Holloway (Skellefteå), który w 55 meczach uzyskał 71 punktów (20 goli i 51 asyst). Najlepszym strzelcem był Szwed Carl Söderberg (Linköping), który zdobył 31 goli w 54 spotkaniach i otrzymał nagrodę Trofeum Håkana Looba.

Faza play-off 

Najskuteczniejszym zawodnikiem fazy play-off został Linus Persson (Luleå HF), który uzyskał 12 punktów (6 goli i 12 asyst). Najlepszym strzelcem był Linus Persson (Luleå HF), który zdobył 8 goli.

Rywalizacja o miejsca w Elitserien 
Dwie ostatnie drużyny z sezonu zasadniczego uczestniczą w bezpośredniej walce o dwa miejsca w Elitserien w przyszłym sezonie. W tej rywalizacji brały udział także cztery najlepsze zespoły drugiej klasy ligowej, Allsvenskan w sezonie 2012/2013: trzy pierwsze w tabeli Leksands IF, Södertälje SK i VIK Västerås HK oraz Örebro HK, który wygrał rundę kwalifikacyjną dla drużyn z miejsc 4-7. Kwalifikacje były rozgrywane systemem mecz i rewanż. Pierwsze miejsce zajął dość nieoczekiwanie Örebro, a drugie Leksand. Tym samym w nowym sezonie Elitserien zagrają dwa nowe kluby.

Nagrody 
 Skyttetrofén: Bud Holloway (Skellefteå)
 Guldhjälmen: Bud Holloway (Skellefteå)
 Guldpucken: Jimmie Ericsson (Skellefteå)
 Trofeum Salminga: Magnus Nygren (Färjestad)
 Trofeum Håkana Looba: Carl Söderberg (Linköping)
 Trofeum Honkena: Gustaf Wesslau (HV71)
 Trofeum Petera Forsberga: Jimmie Ericsson (Skellefteå)
 Najlepszy pierwszoroczniak sezonu Elitserien: William Karlsson, HV71
 Stefan Liv Memorial Trophy: Oscar Lindberg, Skellefteå
 Rinkens riddare: Jesper Fastr (HV71)
 Guldpipan: Ulf Rönnmark

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Szwecji
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 w Szwecji
2013 w Szwecji